Ашаффенбург:

 Ашаффенбург — университетский город районного значения в Германии, в земле Бавария.
 Ашаффенбург — одно из суверенных территориальных княжеств Священной Римской империи и Рейнского союза.
 Ашаффенбург — район в Германии. Центр района — город Ашаффенбург. Район входит в землю Бавария.